Eugène Buhan (1854-1936) : homme politique français;
 Jean-Michel-Pascal Buhan (1770-1822) : écrivain et avocat français;
 Jéhan de Buhan (1912-1999) : escrimeur français.